Nora Chaouche est romancière et écrivaine française d'origine algérienne, née le  à Belfort.

Biographie 
Elle enseigne les lettres et histoire en lycée professionnel dans l'Académie de Dijon.

Œuvres principales  
 Chemins de terre, roman, éditions Henry, 2007 .
 Collier d'entre rives, roman, éditions Henry, 2009 .
 L'Étrangère française, roman, éditions Henry, 2011.

Liens externes 
 http://www.biblioblog.fr/index.php/post/2008/01/12/793-chemins-de-terre-nora-chaouche
 http://www.lire.ca/mouvances/parolelibre/0010/chaouche/nora.htm
 http://www.artistasalfaix.com/revue/-Nora-CHAOUCHE-
 

Écrivain français du XXIe siècle
Naissance à Belfort
Naissance en mai 1970